Amazing Grace hace referencia a varios artículos:

Música
Amazing Grace, himno cristiano compuesto por John Newton.
Amazing Grace (álbum de Aretha Franklin) (1972)
Amazing Grace (álbum de Sissel Kyrkjebø) (1991)
Amazing Grace (álbum de Spiritualized) (2004)

Cine
Amazing Grace (película de 2006), dirigida por Michael Apted.
Amazing Grace (película de 1974), dirigida por Stan Lathan.
Amazing Grace (película de 2000), dirigida por Luis Mandoki.
Amazing Grace and Chuck (1987), película dirigida por Mike Newell.
The Amazing Grace (2006), dirigida por Jeta Amata.

Cómic
Amazing Grace (cómics), supervillano ficticio en el Universo DC.